Кочин може бити:

 Кочин, град у Индији
 Кочин (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Кочин-Ланчар, насељено мјесто у округу Пјештјани, Трнавски крај, Словачка Република